Bear (engl. „Bär“) steht für:

 Mount Bear, Berg in Alaska
 Tupolew Tu-95 „Bear“, ein sowjetischer Langstreckenbomber
 Mitglieder der Bear Community
 eine belgische Metal-Band, siehe Bear (Band)
 Bear (1993), britischer Kurzfilm
 Bear (2010), US-amerikanischer Horrorfilm
 Bear (2011), australischer Kurzfilm
 The Bear: King of the Kitchen, US-amerikanische Comedyserie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bear (Arizona), im Yavapai County
 Bear (Arkansas), im Garland County
 Bear (Delaware), im New Castle County
 Bear (Idaho), im Adams County
 Bear (Tennessee), im Roane County – nicht mehr existent
 Bear (Washington), im Stevens County

Personen:
 AJ Bear (* 1977), australischer Skirennläufer
 Christopher Bear, Musiker und Komponist
 Elizabeth Bear (* 1971), US-amerikanische Schriftstellerin
 Emily Bear (* 2001), US-amerikanische Komponistin und Pianistin
 Ethan Bear (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Greg Bear (1951–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
 Henry John Bear (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Jack Bear (1920–2007), US-amerikanischer Kostümbildner
 Jim Bear (* 1940), kanadischer Snookerspieler
 John Bear (1944–2007), kanadischer Snookerspieler
 Marius Bear (* 1993), Schweizer Singer-Songwriter
 Pappa Bear, niederländischer Rapper
 Bear Grylls (* 1974), britischer Abenteurer und Doku-Moderator

als Namensbestandteil:
 Big Bear (Mistahe Maskwa; ~1825–1888), Häuptling der Plains Cree
 Sun Bear (Vincent LaDuke; 1929–1992), Medizinmann der Anishinabe
 Bear Hands, US-amerikanische Indie-Rock-Band

Sonstiges:
 Bear Wallows, See im Del Norte County, Kalifornien
 Bear Water Hole, See im San Saba County, Texas
 Bear Water Slough, See im White County, Arkansas
 Bear Gulch Placer Mine, Mine im Crook County, Wyoming
 Bear Hill Mine, Mine im Marion County, Arkansas
 Bear Lodge District Mine, Mine im Crook County, Wyoming
 Bear Lodge Mining District Mine, Mine im Crook County, Wyoming
 Bear Mountain Group, Mine im Grant County, New Mexico
 Bear River Mine, Mine im Routt County, Colorado
 Bear River Sand and Gravel, Mine im Routt County, Colorado
 Bear Trap Creek Mine, Mine im Madison County, Montana
 Bear Trap Creek Number 2 Mine, Mine im Madison County, Montana
 Bear Den Oil Field, Ölfeld im McKenzie County, North Dakota
 Bear Head Creek Oil Field, Ölfeld im Beauregard Parish, Louisiana
 Bear Oil Field, Ölfeld im Beauregard Parish, Louisiana
 Bear-Gletscher (Alaska)
 Bear-Gletscher (British Columbia), siehe Bear Glacier Provincial Park
 Bear, der bretonische Name der Gemeinde Bégard

im NRHP gelistete Objekte:
 Bear Brook State Park Civilian Conservation Corps (CCC) Camp Historic District, in Allenstown, New Hampshire, ID-Nr. 92000632
 Bear Butte, in Sturgis, South Dakota, ID-Nr. 73001746
 Bear Canon Agricultural District, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 75000517
 Bear Grass Primitive Baptist Church, in Bear Grass, North Carolina, ID-Nr. 05000352
 Bear Grass School, in Bear Grass, North Carolina, ID-Nr. 05000515
 Bear Island Light Station, in Northeast Harbor, Maine, ID-Nr. 88000043
 Bear Mountain Bridge and Toll House, in Stony Point, New York, ID-Nr. 82001266
 Bear Mountain Bridge Rd., in Cortlandt, New York, ID-Nr. 82001274
 Bear Mountain Indian Mission School, in Amherst, Virginia, ID-Nr. 97000152
 Bear Mountain Inn, in Bear Mountain, New York, ID-Nr. 02001048
 Bear Mountain Lookout Complex, in Mogollon Rim, Arizona, ID-Nr. 87002452
 Bear River Battleground, in Preston, Idaho, ID-Nr. 73000685
 Bear River High School Science Building, in Garland, Utah, ID-Nr. 85000797
 Bear Rock Monument, in Nome, Alaska, ID-Nr. 76002301
 Bear Spring Furnace (40SW207), in Dover, Tennessee, ID-Nr. 88000259
 Bear Spring House, Guardhouse, and Spring, in Bowie, Arizona, ID-Nr. 83002985
 Bear Swamp Sites, in Berkeley, Massachusetts, ID-Nr. 72001620
 Bear Track Petroglyphs (15LE112), in Mount Olive, Kentucky, ID-Nr. 89001194
 Bear Valley Archeological Site, in Pine Valley, Kalifornien, ID-Nr. 74000547
 Bear Valley Grange Hall, in Zumbro Falls, Minnesota, ID-Nr. 88003089

Siehe auch:
 Bear Branch
 Bear Creek Village
 Bear Creek
 Bear Island
 Bear Lake
 Bear Spring
 Bear Town
 Bear Valley
 Bear Wallow
 Bears
 Bär
 Beer